In questa città/Un'immagine – singolo dei Ricchi e Poveri del 1970
In questa città/Io non ho – singolo di Loredana Bertè del 1991
In questa città – singolo di Francesco Sarcina del 2014
In questa città – singolo di Max Pezzali del 2019